Lal Bal Pal steht für die Personengruppe aus den Persönlichkeiten:
 
Lala Lajpat Rai
Bal Gangadhar Tilak
Bipin Chandra Pal

 

en:Lal Bal Pal